Elmer Gantry kan syfta på:

 Elmer Gantry (roman) – en roman av Sinclair Lewis från 1927
 Elmer Gantry (film) – film av Richard Brooks från 1960, baserad på romanen
 Elmer Gantry (opera) – opera baserad  på romanen, hade premiär 2007
 Elmer Gantry's Velvet Opera – ett brittiskt rockband